Нордлинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нордлинг, Джеффри (род. 1962) — американский актёр.
 Нордлинг, Микко (1906—1988) — финский борец греко-римского стиля, многократный чемпион Европы.

См. также 
 Нордли